

Єпископи 
 Хав'єр Новель Гома

Статистика 
Згідно з «Annuario Pontificio» і Catholic-Hierarchy.org:

|-
| 1949 || 125.000 || 125.000 || 100,0 || 374 || 266 || 108 || 334 ||  || 250 || 430 || 188
|-
| 1970 || 129.281 || 129.315 || 100,0 || 241 || 212 || 29 || 536 ||  || 38 || 430 || 177
|-
| 1980 || 121.848 || 122.053 || 99,8 || 182 || 155 || 27 || 669 ||  || 53 || 371 || 214
|-
| 1990 || 118.395 || 119.595 || 99,0 || 171 || 151 || 20 || 692 ||  || 44 || 291 || 207
|-
| 1999 || 100.200 || 119.200 || 84,1 || 135 || 120 || 15 || 742 ||  || 28 || 279 || 163
|-
| 2000 || 102.300 || 119.234 || 85,8 || 134 || 119 || 15 || 763 ||  || 28 || 230 || 163
|-
| 2001 || 95.138 || 119.138 || 79,9 || 132 || 121 || 11 || 720 ||  || 22 || 227 || 163
|-
| 2002 || 94.206 || 119.206 || 79,0 || 139 || 121 || 18 || 677 ||  || 36 || 237 || 163
|-
| 2003 || 101.521 || 124.071 || 81,8 || 128 || 112 || 16 || 793 ||  || 30 || 208 || 174
|-
| 2004 || 101.521 || 124.071 || 81,8 || 128 || 112 || 16 || 793 ||  || 32 || 212 || 174
|-
| 2010 || 128.700 || 139.900 || 92,0 || 110 || 96 || 14 || 1.170 || 3 || 22 || 198 || 174
|-
| 2014 || 124.600 || 141.800 || 87,9 || 97 || 89 || 8 || 1.284 || 5 || 23 || 193 || 174
|}

Посилання